Tiran – wyspa na Morzu Czerwonym
 Tiran – cieśnina łącząca Morze Czerwone z Zatoką Akaba
 Tiran (związek chemiczny)
Tiran (czołg) – izraelska nazwa czołgów produkcji radzieckiej, zdobytych podczas wojny sześciodniowej i wojny Jom Kipur